Ожаев — фамилия. Известные носители:
 Ожаев, Нурлыбек Жумахметович (1964) — казахский политик.
 Ожаев, Шамиль Лечаевич (1998) — российский борец греко-римского стиля.